Voir aussi .

Beida (écrit aussi Al-Baidhah, El-Beda ou Al Bayda', en , la blanche) peut faire référence à :
 Beida, une ville à l'ouest du Darfour au Soudan ;
 Beida (北大, Běidà), un surnom de l'Université de Pékin ;
 Dar El Beïda, une ville au sud-est d'Alger en Algérie ;
 Minet el Beida, un site archéologique de l'âge du bronze récent situé en Syrie, à proximité de la ville actuelle de Lattaquié.

Homonymie